Tasipaluk bezeichnet:
 Tasipaluk (See, Kangerluarsorujuk), See im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Tasipaluk (See, Qeqertarsuaq), See im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Tasipaluk (See, bei Savissivik) (auch Taseq), See im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Tasipaluk (See, Siorapaluup Kangerlua), See im Distrikt Qaanaaq, Grönland